Anglia
Portsmouth, település a délkelet-angliai régióban fekvő Hampshire megyében

 Amerikai Egyesült Államok
 Portsmouth, település New Hampshire államban
 Portsmouth, település Ohio államban
 Portsmouth, település Rhode Island államban
 Portsmouth, település Virginia államban